Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BNP Paribas Katowice Open 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 5. und 7. April 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Qualifikation 2014
WTA Tour 2014